Le Challenge de France 2015 est la  de cette compétition réunissant les 8 équipes participant au championnat de France de Division 1.

Il est qualificatif pour la Coupe d'Europe et se déroule à Chartres et Montigny-le-Bretonneux du 14 au .

Rouen Baseball 76 remporte le titre avec une victoire en finale face aux Templiers de Sénart, tenants du titre.

Formule de la compétition 
Les équipes sont réparties en deux poules de quatre et se disputent une place en finale au format double élimination modifié. Les vainqueurs de chaque poule se retrouvent en finale pour le titre et une place en Coupe d'Europe.

À la différence de l'édition 2014 les poules sont croisées pour les demi-finales de la compétition.

Équipes participantes 
Ce sont les 8 équipes de la Division 1 2015 :
 Chevaliers de Beaucaire
 French Cubs de Chartres
 Barracudas de Montpellier
 Paris Université Club
 Huskies de Rouen
 Lions de Savigny-sur-Orge
 Templiers de Sénart
 Stade Toulousain Baseball

Poules

Poule A

Poule B

Finale

Classement Final

Récompenses individuelles 
Voici les joueurs récompensés à l'issue de la compétition:
 Meilleur Frappeur : Eddie MURRAY (PUC)
 Meilleur Lanceur : Keino PEREZ (Rouen)
 MVP : Jeffrey McKENZIE (Rouen)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels 

Challenge de France de baseball
France
Sport en France en mai 2015
Événement sportif en Eure-et-Loir
Événement sportif à Chartres
Montigny-le-Bretonneux
Événement sportif dans les Yvelines